Бромид стронция — бинарное неорганическое соединение стронция и брома с формулой SrBr. Бесцветные гигроскопичные кристаллы. Образует несколько кристаллогидратов.

Получение 
 Кристаллогидрат получают, действуя бромистоводородной кислотой на оксид стронция, его гидроксид или карбонат:

Физические свойства 
Бромид стронция образует бесцветные диамагнитные кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P bnm, параметры ячейки a = 0,713 нм, b = 0,885 нм, c = 0,544 нм, Z = 4.
При кристаллизации из водных растворов образуются кристаллогидраты SrBr•6HO, SrBr•2HO и SrBr•HO. 
Из неводных растворов выделены разнообразные сольваты, например SrBr•n NH (где n=8, 2, 1).

Химические свойства 
 Из кристаллогидрата нагреванием можно получить безводный бромид стронция:

 Бромид стронция с бромом образует неустойчивый полибромид:

Применение 
 Бромид стронция используется как оптический материал.

Литература